August Eisenlohr ist der Name folgender Personen:

* August Eisenlohr (Ägyptologe) (1832–1902), deutscher Ägyptologe
 August Eisenlohr (Politiker) (1833–1916), deutscher nationalliberaler Politiker und Beamter